Charles François Gelot (17??-1822), homme politique français ;
 Madame Gelot-Sandoz, née Charlotte Sandoz, épouse Gelot (1803-1846), photographe primitive française.

Homonymie
Homonymie de nom de famille
Patronyme français